

Toponyme

 Ende, ville indonésienne.
 Le Kabupaten d'Ende, kapubaten de l'Indonésie.

Patronyme

 Ende (peintre) (v.950-v.1000) nonne et peintre du haut Moyen Âge, à Girone.
 August von Ende (1815-1889), homme politique prussien.
 Hermann Ende (1829-1907), architecte allemand et conseiller au Japon.
 Siegfried von Ende (1851-1926), général prussien.
 Hans am Ende (1864-1918), artiste-peintre allemand.
 Edgar Ende (1901-1965) artiste-peintre allemand.
 Michael Ende (1929–1995), écrivain allemand ;
 Leo van den Ende (1939-), peintre néerlandais.
 Mario van der Ende (1956-), footballeur et arbitre néerlandais de football.
 Annick Van Den Ende-Chapellier (1965-), femme politique belge.

Autres
 Famille von Ende, famille noble allemande.
 L'ende, langue austronésienne parlée en Indonésie.